Chimarrhodella är ett släkte av nattsländor. Chimarrhodella ingår i familjen stengömmenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stengömmenattsländor
Chimarrhodella